Клэр Консуэло Шеридан (, урождённая Фрюэн, ; 1885—1970) — английская журналистка, писательница, скульптор.

Биография 
Клэр Фревен родилась в семье англо-ирландского писателя и политика Моретона Фрюэна (1853—1924) и его жены Клары Джером. Сестра Клары Джером Дженни Джером была матерью Уинстона Чёрчилля, который, соответственно, был двоюродным братом Клэр Фрюэн. Впоследствии Клэр вылепила его бюст, а он нарисовал её портрет.

В 1910 году вышла замуж за Уилфрида Шеридана, который был убит в 1915 году на фронте Первой мировой. Занималась скульптурой, сделав портреты многих знаменитостей. В августе 1920 года познакомилась в Лондоне с членами советской торговой делегации Львом Каменевым и Леонидом Красиным, сделала их скульптурные портреты. В сентябре по приглашению Каменева отправилась вместе с ним в Москву, где также сделала скульптурные портреты Троцкого, Ленина, Зиновьева и Дзержинского. Об этой поездке Шеридан оставила записки. После её возвращения её кузен Черчилль отказался поддерживать с ней отношения за симпатии кузины к большевизму.

В 1921 году ездила в Америку. Была корреспондентом американской газеты New York World. Освещала Гражданскую войну в Ирландии, Греко-турецкую войну, брала интервью у Чарли Чаплина, Майкла Коллинза, Рори О'Коннора, Ататюрка, Стамболийского, Марии Румынской.

В 1923 году второй раз ездила в Советский Союз. В следующем году со своим братом, офицером флота Освальдом Фрюэном, отправилась в поездку по Европе на мотоцикле AJS, названном «Сатанеллой». Они пересекли Нидерланды, Германию, Чехословакию, Польшу и Советскую Украину до Крыма (среди прочих городов, она посетила Житомир, Киев и Одессу). Записки из этого путешествия также вышли отдельной книгой. Перебралась со своими двумя детьми в Стамбул, чтобы заняться скульптурой вместо журналистики. В 1925—1930-х годах жила во французском Алжире.

Занималась резьбой по дереву. В конце 1930-х некоторое время жила в резервации американских индейцев в Скалистых горах. После Второй мировой войны обратилась в католичество и оставила много скульптурных работ на религиозные темы.

Сочинения 
 Russian Portraits (1921)
 Mayfair to Moscow: Clare Sheridan’s Diary (1921)
 My American Diary (1922)
 In Many Places (1923)
 West to East (1923)
 Across Europe with Satanella (1925)
 A Turkish Kaleidoscope (1926)
 Nuda Veritas (1927)
 Arab Interlude (1936)
 To the Four Winds (1957)

Примечания

Источники 
 Anita Leslie, ‘Sheridan , Clare Consuelo (1885—1970)’, rev. Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University Press, 2004; online edn.

Ссылки 
 Clare Consuelo Sheridan
 Як кузина Черчилля радянською Україною подорожувала  // Спільне, 1.04.2014.

Родившиеся в 1885 году
Умершие в 1970 году
Журналисты Великобритании
Писатели Великобритании XX века
Скульпторы Великобритании